3U oder 3-U ist die Abkürzung oder Bezeichnung für:
 3U (Baseball), im Baseballsport, eine Regel und Abkürzung für eine spezielle Spielvariante (Unassisted Putout des 1st Baseman)
 3U Holding, deutscher Telekommunikationskonzern
 3U Telecom, Telefongesellschaft, Tochter der 3U Holding
 Adler Standard 6 (3U), ein PKW-Modell; siehe Adler Standard 6
 Sichuan Airlines, eine chinesische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Škoda Superb I, ein PKW-Modell

Siehe auch:
 U 3

3U